Gonneville, település Franciaországban, Manche megyében
Gonneville-en-Auge, település Franciaországban, Calvados megyében
Gonneville-sur-Mer, település Franciaországban, Calvados megyében
Gonneville-la-Mallet, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Gonneville-sur-Scie, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Gonneville-sur-Honfleur, település Franciaországban, Calvados megyében